Олимпийская ассоциация Пакистана () — организация, представляющая Пакистан в международном олимпийском движении. Основана и зарегистрирована в МОК в 1948 году.

Штаб-квартира расположена в Лахоре. Является членом Международного олимпийского комитета, Олимпийского совета Азии и других международных спортивных организаций. Осуществляет деятельность по развитию спорта в Пакистане.

См. также 
 Пакистан на Олимпийских играх

Примечания 

Пакистан
Пакистан на Олимпийских играх